Antti Heikkilä, né le  à Pori en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Biographie

Carrière 
En 1988, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 58.

Carrière en club 
Son maillot, floqué du numéro 2, est retiré de l'équipe des Ässät.

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1961-1962 || Karhut || SM-sarja
|| 18 || 5 || 3 || 8 || 20 || || || || ||
|-
| 1962-1963 || Karhut || SM-sarja
|| 18 || 3 || 2 || 6 || 24 || || || || ||
|-
| 1963-1964 || Karhut || SM-sarja
|| 18 || 7 || 3 || 10 || 24 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || Karhut || SM-sarja
|| 18 || 4 || 1 || 5 || 12 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || Karhut || SM-sarja
|| 20 || 10 || 4 || 14 || 10 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || Karhut || SM-sarja
|| 22 || 5 || 3 || 8 || 22 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || Ässät || SM-sarja
|| 20 || 7 || 1 || 8 || 14 || || || || ||
|-
| 1968-1969 || Ässät || SM-sarja
|| 22 || 7 || 1 || 8 || 14 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || Ässät || SM-sarja
|| 22 || 4 || 6 || 10 || 18 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Ässät || SM-sarja
|| 30 || 4 || 12 || 16 || 30 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || Ässät || SM-sarja
|| 29 || 14 || 6 || 20 || 40 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Ässät || SM-sarja
|| 36 || 7 || 12 || 19 || 18 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Ässät || SM-sarja
|| 36 || 10 || 10 || 20 || 22 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Ässät || SM-sarja
|| 36 || 13 || 4 || 17 || 4 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Ässät || SM-liiga
|| 36 || 7 || 8 || 15 || 10 || 4 || 2 || 1 || 3 || 4 
|-
| 1976-1977 || Ässät || SM-liiga
|| 36 || 8 || 7 || 15 || 10 || || || || || 
|-
| 1977-1978 || Ässät || SM-liiga
|| 36 || 3 || 7 || 10 || 35 || 9 || 3 || 1 || 4 || 4 
|-
| 1978-1979 || Ässät || SM-liiga
|| 36 || 5 || 6 || 11 || 34 || 7 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| 1979-1980 || Ässät || SM-liiga
|| 36 || 13 || 9 || 22 || 24 || 7 || 1 || 3 || 7 || 6 
|-
| 1980-1981 || Ässät || SM-liiga
|| 36 || 8 || 9 || 17 || 32 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 

|| 216 || 44 || 46 || 90 || 145 || 29 || 10 || 5 || 15 || 16 

|| 345 || 100 || 70 || 170 || 294 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en octobre 1943
Naissance à Pori
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de l'Ässät Pori
Défenseur de hockey sur glace